Il Norgesmesterskapet 2022-2023 di calcio è la 116ª edizione del torneo, iniziata il 12 marzo 2022, terminerà a maggio 2023. Il  è la squadra campione in carica.

Formato 
Rispetto alla stagione precedente, sono nuovamente presenti i turni preliminari che vedono coinvolte 176 società. Le altre 84 squadre entrano dal primo turno della competizione; partecipano 16 squadre della Eliteserien, 16 della OBOS-ligaen, 28 della 2. divisjon e 200 tra 3. divisjon e serie inferiori (sono escluse le seconde squadre).

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione 
Il sorteggio è stato effettuato il 25 gennaio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 marzo 2022

Secondo turno di qualificazione 
Il sorteggio è stato effettuato il 22 marzo 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2022

Primo turno 
Il sorteggio è stato effettuato il 7 aprile 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2022

Secondo turno 
Il sorteggio è stato effettuato il 23 maggio 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 giugno 2022

Terzo turno 
Il sorteggio è stato effettuato il 23 giugno 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 giugno 2022

|-
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 giugno 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 settembre 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 ottobre 2022

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
Edizioni della Coppa di Norvegia